Сердце Сараева () — высшая награда во всех категориях на Сараевском кинофестивале.

Официально вручается с 2004 года в честь 10-летия Фестиваля. Дизайн награды разработан в 2004 году, в неформальном употреблении рисунок сердца существовал с 1990-х годов. Автор — французский дизайнер Агнесса Андре Маргарит Трубле (), известная под псевдонимом Agnès B., покровительница Сараевского кинофестиваля.

Сердце Сараева

Награда за лучший художественный фильм

Примечания

См. также 
 Сараевский кинофестиваль
 Золотой медведь
 Серебряный медведь
 Золотая пальмовая ветвь
 Золотой лев

Ссылки 
 Официальный сайт
 Sarajevo Film Festival на IMDb

Кинопремии
Награды по алфавиту